Халютин — славянская фамилия:

 Халютин, Василий Леонтьевич (1837 — после 1917) — русский чиновник, управляющий казёнными палатами, действительный статский советник.
 Халютин, Дмитрий Иванович (1796—1862) — русский военнослужащий, генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 года и подавления польского восстания 1830 года.
 Халютин, Пётр Васильевич (1875—?) — русский агроном и художник.
 Халютин, Сергей Леонтьевич (1836—1905) — русский переводчик и писатель; тайный советник. 

 Халютина, Софья Васильевна (1873?—1960) — русская советская актриса и педагог. Народная артистка РСФСР.